Emex és un gènere de plantes amb flor de la família Polygonaceae.

Particularitats 
N'hi ha dues espècies. Generalment es consideren com a mala herba.

Taxonomia 
 Emex australis - doublegee o three-cornered jack (Austràlia) 
 Emex spinosa - blet bord o bleda borda

Vegeu també 
 Blet

Enllaços externs 

 Jepson Manual Treatment
 USDA Plants Profile

Poligonàcies